Het tennistoernooi van Wimbledon in 2010 werd bij de vrouwen van 21 juni tot en met 3 juli gehouden in het Engelse Wimbledon.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.1+2)

Wimbledon
ITF-toernooi in 2010